Джоанна Конта була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі. Медісон Кіз виграла титул, у фіналі перемігши Коко Вандевей з рахунком 7–6(7–4), 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваоіфікувались

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Bank of the West Classic
2017